Евре́йское кла́дбище в Бад-Мингольсха́йме () — одно из еврейских кладбищ на севере немецкой земли Баден-Вюртемберг, расположенное в прежнем посёлке Бад-Мингольсхайме, ставшем сегодняшним районом города Бад-Шёнборн. В связи с исторической ценностью является памятником культуры (Kulturdenkmal).

История 
Вначале умерших членов еврейской общины Бад-Мингольсхайма хоронили на Еврейском кладбище в Обергромбахе (Obergrombach). С 1878 года было открыто и окружено каменной стеной собственное частное кладбище в Бад-Мингольсхайме, которое находится на северо-восточной окраине Бад-Шёнборна, в конце сегодняшней Конрадин-Кройтцер-штрассе (Konradin-Kreutzer-Straße).  
На кладбище также хоронили умерших евреев из Мальша и Эстрингена.
Самый старый могильный камень датирован 1878 годом. Последнее погребение состоялось в 1939 году.

Площадь 
Площадь еврейского кладбища 24 ара (2400 м²). На нём насчитывается 154 надгробных камня.

Галерея изображений

Литература 
 Joachim Hahn und Jürgen Krüger: Synagogen in Baden-Württemberg. Band 2: Joachim Hahn: Orte und Einrichtungen. Theiss, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-8062-1843-5 (Gedenkbuch der Synagogen in Deutschland. Band 4), S. 62−65

Примечания

Источники и ссылки 

 Informationen zum Jüdischen Friedhof Bad Mingolsheim beim Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland 
  Jüdischer Friedhof Bad Mingolsheim bei Alemannia Judaica 

Бад-Мингольсхайм